Pügmalión mitológiai alak, Ovidius Átváltozások (Metamorphoses) c. költeményéből híressé vált szobrász
 Pumijaton, azaz Pügmalión király az antik Türoszban, Vergilius Aeneis című eposzának egyik szereplője

Művészet
 Pigmalion (1748), Jean-Philippe Rameau balettzenéje
 Pygmalion (1752), Jean-Jacques Rousseau színműve
 Pygmalion (1779), Georg Anton Benda operája
 Pügmalion (1816), Gaetano Donizetti operája
 Pygmalion and Galatea (1871), William Schwenk Gilbert színjátéka
 Pygmalion, ou La Statue de Chypre (1883), balett Marius Petipa koreográfiájával.
 Galatea, or Pygmalion Reversed (1883), Wilhelm Meyer Lutz zenés paródiája
Pygmalion (1912), G. B. Shaw  színműve
 Pygmalion (1938), Anthony Asquith és Leslie Howard filmje
 Pygmalion (1983), tévéfilm Alan Cooke rendezésében
 Pygmalion (1993), a Lycia együttes dala
 Pygmalion (1995), a Slowdive együttes albuma

egyéb
 Les Éditions Pygmalion, 1975-ben alapított francia kiadó
 Pygmalion, magyar funk-rock zenekar